Budapester Straße (Berlijn) - straat in Berlijn
 Budapester Straße (Dresden) - straat in Dresden
 Budapester Straße (Hamburg) - straat in Hamburg
 Budapester Straße (Oostenrijk) - snelweg in Oostenrijk